Fußball-Bundesliga 1998/1999 vanns av Bayern München före Bayer Leverkusen och Hertha Berlin.

Efter 1–1 hemma mot Herta BSC i omgång 31 var Bayern München klara mästare.

Tabell

Källor

Noter 

1998 i Tyskland
1999 i Tyskland
Fotbollssäsongen 1998/1999
1998/1999